Balta Albă se poate referi la:
 Balta Albă, reședința comunei cu același nume din județul Buzău
 Lacul Balta Albă
 Balta Albă, un cartier din București